Alien Thunder (Le Tonnerre rouge) est un film québécois réalisé par Claude Fournier et sorti en 1974.

Synopsis

Fiche technique 
 Titre : Alien Tunder
 Autre titre (version française) : Le Tonnerre rouge
 Réalisation : Claude Fournier
 Scénario : George Malko
 Photographie : Claude Fournier
 Décors : Anne Pritchard
 Costumes : François Laplante
 Musique : Georges Delerue
 Montage : Yves Langlois
 Production : Onyx Films
 Pays : 
 Durée : 
 Date de sortie : Canada -

Distribution 
 Donald Sutherland
 Gordon Tootoosis 
 Chief Dan George 
 Kevin McCarthy 	
 Jean Duceppe 
 Francine Racette
 Jack Creley

Bibliographie 
 Marcel Martin, La Revue du cinéma, , , 
 Joël Magny, Cinéma 80, , ,

Liens externes 
 
 Fiche sur le site Films du Québec

Film québécois sorti en 1974
Western québécois